La Selección de balonmano de Marruecos es el equipo formado por jugadores de nacionalidad marroquí que representa a la Real Federación Marroquí de Balonmano en las competiciones internacionales organizadas por la Federación Internacional de Balonmano (IHF) o el Comité Olímpico Internacional (COI). Hasta la fecha, el mayor éxito de este conjunto se corresponde con la tercera posición alcanzada en el Campeonato de África del año 2006.

Historial

Juegos Olímpicos 
 1936 - No participó
 1972 - No participó
 1976 - No participó
 1980 - No participó
 1984 - No participó
 1988 - No participó
 1992 - No participó
 1996 - No participó
 2000 - No participó
 2004 - No participó
 2008 - No participó
 2012 - No participó
 2016 - No participó
 2020 - No participó

Campeonatos del Mundo 

1938 - No participó
1954 - No participó
1958 - No participó
1961 - No participó
1964 - No participó
1967 - No participó
1970 - No participó
1974 - No participó
1978 - No participó
1982 - No participó
1986 - No participó
1990 - No participó
1993 - No participó
1995 - 22.ª plaza
1997 - 23.ª plaza
1999 - 17.ª plaza
2001 - 22.ª plaza
2003 - 23.ª plaza
2005 - No participó
2007 - 20.ª plaza
2009 - No participó
 2011 - No participó
 2013 - No participó
 2015 - No participó
 2017 - No participó
 2019 - No participó
 2021 - 23ª plaza
 2023 -

Campeonatos de África 

1974 - No participó
1976 - No participó
1979 - No participó
1981 - No participó
1983 - No participó
1985 - No participó
1987 - No participó
1989 - 5.ª plaza
1991 - 4.ª plaza
1992 - 7.ª plaza
1994 - 4.ª plaza
1996 - 4.ª plaza
1998 - 5.ª plaza
2000 - 4.ª plaza
2002 - 4.ª plaza
2004 - 6.ª plaza
2006 -  Tercera
2008 - 8.ª plaza
2012 - 4.ª plaza
2014 - 6.ª plaza
 2016 - 6.ª plaza
 2018 - 4.ª plaza
 2020 - 6.ª plaza
 2022 -  Tercera

Enlaces externos 
National Handball Teams.com (en inglés)

Marruecos
Balonmano
Balonmano en Marruecos